Notizie degli scavi – romanzo del 1964
Notizie degli scavi – film del 2010